Hans Kröpelin kan syfta på:

Hans Kröpelin den äldre (–1440), en fogde i Stockholm under Engelbrektsupproret
Hans Kröpelin (Oxenstierna)